Het hermetisch zwart, een roman uit 1968 van Marguerite Yourcenar
L'Œuvre au noir (film), een film uit 1988 van André Delvaux